Núcleo pode referir-se a:
 Núcleo (software), núcleo do sistema operacional
 Núcleo (hardware), núcleo da CPU
 Núcleo (eletricidade), núcleo de uma bobina
 Núcleo atômico
 Núcleo celular
 Núcleo de uma transformação linear
 Núcleo galáctico
 Núcleo terrestre

Desambiguação